The Bully – film del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Bully – film del 1910 diretto da Theo Frenkel
 The Bully – film del 1913 diretto da Charles Giblyn
 The Bully – film del 1927 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
 The Bully – film del 1951 diretto da Arthur H. Wolf
 The Bully – film del 2003 diretto da Nicholas Delfino